Biografia de Manuel Joaquim Raspall i Mayol, arquitecte.
 Botànica: arbust perennifoli de la família de les cneoràcies (Cneorum tricoccon). Vegeu Olivella (planta).
 Esport: Varietat de la pilota valenciana en què la pilota pot anar per terra raspant-la. Vegeu pilota a raspall.
 Tecnologia: instrument que serveix per a netejar, fregar, etc. Vegeu Raspall.
 Tecnologia: mena d'escombra.